Christoph Probst
 Erich Probst
 Jeffrey "Jeff" Lee Probst

Desambiguação